Ayahualulco bezeichnet:

 Ayahualulco (Guerrero), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guerrero
 Ayahualulco (Alpatláhuac), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Ayahualulco (Ayahualulco), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Ayahualulco (Mixtla de Altamirano), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Municipio Ayahualulco, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz